Созданная в 1985 году Европейская федерация глухих () — европейская некоммерческая организация; единственная среди себе подобных представляет интересы глухих на европейском уровне. Включает в себя национальные организации глухих Европы.

EUD сама является членом Всемирной федерации глухих и Европейского форума инвалидов. Президентом EUD является финн Маркку Йокинен. Штаб-квартира EUD находится в Брюсселе, Бельгия.

В июле 2017 года в составе EUD было 31 постоянных представителя и 3 приглашенных наблюдателя.

История 
«Британская ассоциация глухих» пригласила на встречу представителей национальных организаций глухих Европейского экономического сообщества в 1985 году. 

6 и 7 марта 1985 года представители девяти национальных организаций глухих встретились в Лондоне. 

6 марта 1985 года они решили создать «Региональный секретариат Европейского сообщества», который 10 октября 1994 года был переименован в «Европейский союз глухих».

Список глав 
Ниже перечислены президенты федерации с момента её основания:
 1985—1989 —  Джок Янг (Jock Young)
 1989—1989 —  Джефф Лабес (Jeff Labes)
 1990—2005 —  Кнуд Сённергор (Knud Søndergaard)
 2005—2007 —  Хельга Стивенс (Helga Stevens)
 2007—2013 —  Берглинд Стеваунсдоуттир (Berglind Stefánsdóttir)
 2013— —  Маркку Йокинен (Dr Markku Jokinen)

См. также 
 Всемирная федерация глухих

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Европейские международные организации
Международные ассоциации
Помощь глухим